Pertusa bezeichnet:
 Pertusa (Huesca), eine Gemeinde in der Provinz Huesca in Spanien
 Petra Pertusa, antiker Ort in Umbrien, siehe Intercisa (Umbrien)
 Ad Pertusa, antike Stadt in Africa proconsularis, heute Harairia in Tunesien, 10 km westlich von Tunis
 Titularbistum Pertusa, ein auf die afrikanische Stadt zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Pertusa ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Manzanera Pertusa * (* 2003), spanischer Tennisspieler